Федери́ко Валенти́ни (; 22 января 1982) — сан-маринский футболист, вратарь клуба «Пеннаросса». Выступал в сборной Сан-Марино.

За сборную выступал с 2006 года, провёл за неё 13 матчей.

Валентини начал свою карьеру в « Валлеверде Риччионе», затем в 2003 перешёл в сан-маринский клуб «Мурата» и стоял за клуб до 2006 года, потом стал играть за итальянский «Спортинг Новафельтрия», но отыграл всего один сезон и затем перешёл в «Тре Фиори», но и там отстоял 1 сезон. В 2008 Валентини перешёл в «Фонтанелле». В 2009 году перешёл в другой итальянский клуб — «Реал Мизано», но уже в 2010 вернулся в сан-маринский «Тре Пенне».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Сан-Марино
Игроки сборной Сан-Марино по футболу
Игроки ФК «Валлеверде Риччоне»
Игроки ФК «Мурата»
Игроки ФК «Тре Фиори»
Игроки ФК «Тре Пенне»
Игроки ФК «Пеннаросса»